świderki – rodzaj makaronu
 Melanoides tuberculata, świderki –  inwazyjny gatunek małego, słodkowodnego, szeroko rozprzestrzenionego ślimaka płucodysznego z podrzędu przodoskrzelnych

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Świderki – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Świderki – część wsi Owieczki  w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa

Zobacz też 
 Świder, Świderek